Lipowo peut désigner :

Toponymie
en Pologne :
dans la voïvodie de Varmie-Mazurie
 Lipowo, village du powiat de Giżycko
 Lipowo, village du powiat de Kętrzyn 
 Lipowo, village du powiat de Mrągowo 
 Lipowo, village du powiat d'Olsztyn 
 Lipowo, village du powiat d'Ostróda

dans la voïvodie de Lubusz
 Lipowo, village du powiat de Strzelce-Drezdenko

dans la voïvodie de Mazovie
 Lipowo, village du powiat d'Otwock

dans la voïvodie de Podlachie
 Lipowo, village du powiat de Sejny
 Lipowo, village de la gmina de Bargłów Kościelny 
 Lipowo, village de la gmina de Sztabin 
 Lipowo, village de la gmina de Raczki 
 Lipowo, village de la gmina de Szypliszki